Kubelka ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kubelka (* 1968), österreichischer Intendant, Theater- und Opernregisseur
 Margarete Kubelka, bürgerlich Margarete Kröhnke (1923–2000), deutsche Schriftstellerin
 Paul Kubelka, tschechisch-deutscher (?) Chemiker
 Peter Kubelka (* 1934), österreichischer Experimentalfilmer und Künstler
 Susanna Kubelka von Hermanitz (* 1942), österreichische Schriftstellerin
 Susanne Kubelka (* 1970), österreichische Schauspielerin